Hillsdale (Illinois)
 Hillsdale (Missouri)
 Hillsdale (Nova Jersey)
 Hillsdale (Oklahoma)